«Are You Ready» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Are You Ready (1970), álbum del grupo Pacific Gas & Electric.
 Are You Ready (1982), álbum de Bucks Fizz.
 Are You Ready (2005), álbum de Blue Rodeo.
Canciones
 Are You Ready (1970), canción del grupo Pacific Gas & Electric.
 Are You Ready (1990), canción de AC/DC.
 Are You Ready (1996), canción de Aaliyah.
 Are You Ready (2000), canción de Creed.
 Are You Ready (2010), canción de Hannah Montana.